Het mooiste meisje van de klas (AVROTROS)
Het mooiste meisje van de klas (VTM)